Filips I van Croÿ (graaf van Porcéan) (ca. 1435-1511), graaf van Porcéan, heer van Aarschot
Filips I van Croÿ (graaf van Chimay) (ca. 1436-1483), heer van Quiévrain, graaf van Chimay
Filips II van Croÿ (1496-1546), hertog van Aarschot, prins van Chimay 
Filips III van Croÿ (1526-1596), hertog van Aarschot, prins van Chimay